Borak může znamenat:

Místa 
 Borak (Orebić) – vesnice v opčině Orebić v Dubrovnicko-neretvanské župě v Chorvatsku
 Borak (Omiš) – vesnice v opčině Omiš v Splitsko-dalmatské župě v Chorvatsku
 Borak (Kneževo) – vesnice v opčině Kneževo v republice srbské v Bosně a Hercegovině

 Veliki Borak – vesnice v opčině Barajevo v Bělehradě v Srbsku

Lidé 
 Borak (chán) – chán Zlaté hordy